Ян IV Крновский (около 1440—1483), также известный как Ян Старший — князь Крновский (1454—1483).
 Ян IV Освенцимский (1426/1430 — около 1496) — князь освенцимский (1445—1456) и гливицкий (1465—1482).
 Ян IV из Пернштейна (1487—1548) — средневековый чешско-моравский магнат и государственный деятель из рода Пернштейнов.